Guadalupe County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Guadalupe County (New Mexico)
Guadalupe County (Texas)